Джаншиев, Григорий Аветович (1851—1900) — российский правовед, публицист, историк и армянский общественный деятель.
 Джаншиев, Игорь Николаевич (род. 1946) — советский футболист, полузащитник.